Duomo di Santa Maria Assunta di Castelvetrano
 Duomo di Santa Maria Assunta di Castroreale
 Duomo di Santa Maria Assunta di Galati Mamertino
 Duomo di Santa Maria Assunta di Montemarano
 Duomo di Santa Maria Assunta di Montichiari
 Duomo di Santa Maria Assunta di Novara di Sicilia
 Duomo di Santa Maria Assunta di Pieve di Soligo
 Duomo di Santa Maria Assunta di Rometta

Pagine correlate 
Cattedrale di Santa Maria Assunta